Giuseppe Bonfiglioli – arcivescovo cattolico italiano
 Kyril Bonfiglioli – scrittore inglese
 Luciano Bonfiglioli – cantante italiano